Летняя — название рек:

 Летняя (приток Зимней Золотицы) — в Архангельской области, приток реки Зимняя Золотица.
 Летняя (приток Берёзовки) — в Томской области.
 Летняя (приток Варнаса) — в Архангельской области.
 Летняя (приток Ёрсы) — в Коми.
 Летняя (приток Кимжи) — в Архангельской области.
 Летняя (приток Кульёгана) — в Ханты-Мансийском АО.
 Летняя (приток Пелыма) — в Свердловской области .
 Летняя (приток Содонги) — в Архангельской области.
 Летняя (приток Топсы) — в Архангельской области.
 Летняя (река, впадает в Онежский залив) — в Карелии.
 Летняя (река, впадает в Кандалакшский залив) — в Карелии.
 Летняя (река, впадает в Выг) — в Карелии.

См. также 
 Летняя аллея
 Летняя улица

Примечания